Bühl může být:

 Bühl (Bádensko-Württembersko) – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Bühl (Tübingen) – část města Tübingen německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Bühl (Švýcarsko) – obec ve švýcarském kantonu Bern

Externí odkazy